Кам'яна () — балка (річка) в Україні у Пологівському районі Запорізької області. Ліва притока Токмачки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина балки приблизно 3,66 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,40 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,08. Формується декількома балками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Шевченкове (). Тече переважно на північний схід і на північно-західній околиці села впадає в річку Токмачку, ліву притоку Кінської.

Цікаві факти 
 Від гирла балки на північно-західній стороні на відстані приблизно 2,97 км в селі Тарасівка пролягає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Пролягає територією Дніпровського, Синельниківського, Васильківського, Покровського, Гуляйпільського, Пологівського, Токмацького та Мелітопольського районів через Дніпро — Васильківку — Покровське — Гуляйполе — Пологи — Токмак — Молочанськ — Мелітополь. Загальна довжина — 254,8 км).
 У XIX столітті над балкою існувало декілька вітряних млинів.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 235 (Кам'янка № 6)

Малі річки України
Річки Запорізької області
Річки Пологівського району
Статті про річки Запорізької області без зображення в картці